Llista dels 573 municipis del departament francès de Saona i Loira (71).

Saona i Loira